Jean-Baptiste Jumelin (1745-1807), professeur de médecine et d'anatomie français ;
 Jean-Paul-Auguste-Anthelme Jumelin (1818-1879), architecte français ;
 Alexandre Jumelin (1977-), coureur cycliste français.